Trumble ist der Familienname folgender Personen:

 David Trumble (* 1986), britischer Drehbuchautor, Regisseur und Cartoonist 
 Jonathan Trumble, ursprünglicher Name von Jonathan Trumbull senior (1710–1785), US-amerikanischer Politiker
 Robert Trumble (1919–2011), australischer Musiker, Komponist und Autor 

Siehe auch:
 Trumbull